Sol – chiński producent elektrycznych crossoverów z siedzibą w Hefei działający od 2018 roku. Marka należy do chińsko-hiszpańskiego joint-venture między koncernem JAC Motors i przedsiębiorstwem SEAT.

Historia 

W kwietniu 2018 roku podczas Beijing Auto Show odbyła się premiera nowej marki samochodów elektrycznych Sol, która powstała z inicjatywy joint-venture między chińskim koncernem JAC Motors, a należącą do Volkswagena hiszpańską marką SEAT. Nazwa Sol pochodziod hiszpańskiego wyrazu oznaczającego słońce, co nawiązuje do rodowodu współzałożyciela marki oraz odnawialnych źródeł energii. 

Pierwotnie SEAT planował rozpocząć sprzedaż na rynku chińskim pod własną nazwą, jednak sprzeciwił się temu chiński rząd będący współwłaścicielem stowarzyszonego koncernu JAC Motors. Optowano za wdrożeniem technologii SEAT-a pod nową marką, czego efektem było utworzenie Sol.

Pierwszym modelem, jaki zaprezentowano podczas premiery marki i jak na razie jedynym w portfolio Sol, jest elektryczny miejski crossover E20X łączący cechy stylistyczne pojazdów SEATa z bliźniaczym modelem od współwłaściciela filii, JAC Refine S2.

Modele samochodów

Obecnie produkowane 
 E20X

Przypisy 

Chińscy producenci samochodów
Marki samochodów
Chińscy producenci samochodów elektrycznych